Marches (Drôme) – comune francese
Marches (Savoia) – comune francese